Valea Mică ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Mică (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Valea Mică (Cleja), Dorf im Kreis Bacău
 Valea Mică (Roșiori), Dorf im Kreis Bacău
 Valea Mică (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 Valea Mică (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Valea Mică (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea